Charbonnage de l'Espérance est le nom de nombreuses anciennes exploitations charbonnières en Belgique et en France. Voici notamment pour les plus importantes :

En Belgique

Dans la région de Liège 
 Le Charbonnage de l'Espérance, l'un des anciens sièges d'exploitation de la Société anonyme des Charbonnages de l'Espérance et Bonne-Fortune, situé à Saint-Nicolas.
 Le Charbonnage de l'Espérance, un charbonnage de l'ouest de la localité de Seraing disparu en 1876, et dont la concession sera reprise par les sociétés anonymes des Charbonnages de Marihaye (ouest) et John Cockerill (est).
 Le Charbonnage de Bonne Espérance, l'un des anciens sièges d'exploitation de la Société anonyme des Charbonnages de Bonne Espérance, Batterie, Bonne-Fin et Violette situé à Herstal.

En Hainaut 
 Société anonyme du Charbonnage de Bonne-Espérance, propriété de la Compagnie de Charbonnages-Belges dans la région de Mons. Elle tire son nom de l'abbaye de Bonne-Espérance, 
 Charbonnage de l'Espérance, ou siège  de la Société anonyme des Charbonnages du Hainaut (concession Espérance et Hautrage)

En France

En Corrèze 
 Le Charbonnage de l'Espérance, un puits des houillères de Cublac.

En Haute-Saône 
 Le Charbonnage de l'Espérance, un puits des houillères de Ronchamp.

Dans le Nord-Pas-de-Calais 
 Le Charbonnage de l'Espérance, une des fosses de  la Compagnie des mines d'Aniche.
 Le Charbonnage de l'Espérance, une avaleresse de la Compagnie des mines d'Anzin.

Articles connexes 
 Espérance-Longdoz, une ancienne entreprise sidérurgique de la région de Liège en Belgique